Појам -{gentleman}- може значити:
 џентлмен, енглески израз са више значења
 Џентлман, немачки реге музичар
 -{Gentleman}-, сингл корејског репера Саја